Домброва-Немодлинска () — остановочный пункт в селе Домброва (польск. Dąbrowa) в гмине Домброва, в Опольском воеводстве Польши. Имеет 2 платформы и 2 пути.

Остановочный пункт на железнодорожной линии Бытом — Ополе — Бжег — Вроцлав построен  в 1843 году, когда село Домброва () было в составе Королевства Пруссия.

Капитальный ремонт пункта был проведен в 2003—2004 годах.

Ссылки 
 Информации в базе atlaskolejowy.pl 
 Информации в базе bazakolejowa.pl 
 Фотографии в базе fotopolska.eu

Остановочные пункты в Опольском воеводстве